Ингрида Приеди́те (; 13 октября 1954, Рига. как Ингрида Берзиня, ) — латвийская, ранее советская, шахматистка, Гроссмейстер ИКЧФ (1996), мастер ФИДЕ среди женщин (2014).

Два раза побеждала на чемпионатах Латвии по шахматам среди женщин — в 1973 и 1979 годах. Была первой латвийской шахматисткой, которая после долгого перерыва, получила звание мастера спорта СССР (1976). Позднее очень удачно выступала на соревнованиях по переписке. В финале Пятого чемпионата мира по переписке среди женщин (1993—1998) завоевала второе место.

Ингрида Приедите закончила экономический факультет Латвийского университета. После восстановления независимости в 1991 году была первым генеральным секретарем Шахматной федерации Латвии.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карточка Ингриды Приедите на сайте 365chess.com

Выпускники Латвийского университета
Шахматисты СССР
Шахматисты Латвии
Мастера ФИДЕ среди женщин